Анкаш:

 Анкаш (Португалия) () — район в Португалии
 Анкаш (регион) () — регион (бывший департамент) в составе Перу